Роберт Хэнсон Харрисон (; 1745 — 2 апреля 1790) — американский судья и военный, , .

Харрисон служил во время войны за независимость США в звании лейтенанта в третьем Полку Вирджинии в Континентальной армии. В 1775 году он служил адъютантом у генералу Джорджа Вашингтона в звании подполковника. В следующем году он сменил Джозефа Рида на должности военного секретаря в Вашингтоне, и прослужил на этой должности до 1781 года. До войны Харрисон был главным юристом в Вашингтоне.

Он служил судьей в Мэриленде с 1781 до 1789 года, но при этом он отказался работать в Верховном суде Соединенных Штатов. На президентских выборах 1789 года Харрисон был de facto кандидатом от Федералистской партии, и получил 6 голосов выборщиков.

Харрисон умер в округе Чарльза в штате Мэриленд. Его родителями были Ричард Харрисон — член законодательного собрания в Мэриленда, и Дороти Хэнсон. Он был дважды женат и имел двух дочерей — Сару и Дороти.

Примечания

Литература 
 Elliott, Stephen P., ed. 1986. A Reference Guide to the United States Supreme Court. New York: Facts on File.
 Witt, Elder, ed. 1990. Guide to the U.S. Supreme Court. 2d ed. Washington D.C.: Congressional Quarterly.

Ссылки 
 Биография
 Письмо от Джорджа Вашингтона от 28 сентября 1789 года
 Письмо от Джорджа Вашингтона от 25 ноября 1789 года

Кандидаты в президенты США (1789)
Судьи США
Политики США XVIII века